Чашинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чашинский сельсовет — в Каргапольском районе Курганской области.
 Чашинский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.